X3 kan syfta på:
 X3 (tåg) – ett tågsätt tillverkat av Alstom
 BMW X3 – en serie mindre SUV från BMW
 Centaurus X-3 – en stjärna